Ян Хесс (; ) — швейцарский кёрлингист.

В составе мужской и юниорской сборных Швейцарии — участник чемпионатов мира.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (2016, 2017), серебро (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Jan Hess - Sporthilfe - Portrait
 Team Zug Cablex
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии